

Osoby noszące nazwisko Chopin 
 Emilia Chopin (1812–1827) – siostra Fryderyka Chopina
 Fryderyk Chopin (1810-1849) – polski kompozytor i pianista
 Henri Chopin (1922–2008) – francuski poeta
 Kate Chopin (1850–1904) – amerykańska pisarka
 Mikołaj Chopin (1771–1844) – ojciec Fryderyka Chopina
 Tekla Justyna Chopin (1782–1861) – matka Fryderyka Chopina

Inne 
 STS Fryderyk Chopin – żaglowiec
 (3784) Chopin – planetoida z grupy pasa głównego asteroid
 Chopin – krater uderzeniowy na powierzchni Merkurego
 Chopin – wódka produkowana przez Polmos Siedlce
 Fryderyk Chopin – odmiana róży
 Chopin – międzynarodowy pociąg InterCity, kursujący na trasie Wiedeń – Warszawa
 Osiedle Fryderyka Chopina w Jaworznie
 Osiedle Chopina w Stargardzie
 Chopin. Pragnienie miłości – polski dramat biograficzny z 2002 r. w reżyserii Jerzego Antczaka z Piotrem Adamczykiem

Zobacz też 
 Lotnisko Chopina w Warszawie
 Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Przypisy